|-
| 184201 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184202 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184203 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184204 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184205 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184206 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184207 - || || 7 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184208 - || || 10 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184209 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184210 - || || 15 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184211 - || || 15 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184212 - || || 13 d'agost de 2004 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 184213 - || || 8 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184214 - || || 21 d'agost de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184215 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184216 - || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184217 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184218 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184219 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184220 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184221 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184222 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184223 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184224 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184225 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184226 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184227 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184228 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184229 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184230 - || || 7 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184231 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184232 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184233 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184234 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184235 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184236 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184237 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184238 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184239 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184240 - || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184241 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184242 - || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184243 - || || 6 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184244 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184245 - || || 15 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184246 - || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184247 - || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184248 - || || 16 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184249 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184250 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184251 - || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184252 - || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184253 - || || 5 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184254 - || || 8 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184255 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184256 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184257 - || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184258 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184259 - || || 5 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184260 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184261 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184262 - || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184263 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184264 - || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184265 - || || 21 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184266 - || || 3 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184267 - || 2004 XD || 1 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184268 - || || 7 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184269 - || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184270 - || || 9 de desembre de 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 184271 - || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184272 - || || 10 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184273 - || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184274 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184275 Laffra || 2005 AX || 6 de gener de 2005 || Nogales || Tenagra II
|-
| 184276 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184277 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184278 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184279 - || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184280 - || || 13 de gener de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 184281 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184282 - || || 19 de gener de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 184283 - || || 16 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184284 - || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184285 - || || 4 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184286 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184287 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184288 - || || 4 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184289 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184290 - || || 9 de febrer de 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 184291 - || || 15 de febrer de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 184292 - || 2005 EK || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184293 - || || 2 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184294 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184295 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184296 - || || 1 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184297 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184298 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184299 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184300 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
|}

4